Cybotron – gra komputerowa na Commodore wydana w 1983 roku, zaprojektowana przez Darrella Etheringtona i wydana przez firmę Anirog Software. Gracz pokonuje nadchodzące fale przeciwników, za co otrzymuje punkty. Rozgrywka kończy się po utracie wszystkich „żyć”, po czym zapisywany jest najlepszy dotychczasowy wynik.

Przypisy 

Gry na platformę Commodore 64
1983 w grach komputerowych